UrbaMonde est une organisation non gouvernementale (ONG), créée en 2005 en Suisse et en 2015 en France. Elle a pour objectif de promouvoir l’habitat participatif (ou cohabitat, habitat collaboratif, habitat groupé) au niveau local et international.

Elle est particulièrement impliquée dans des projets de coopération internationale au Sénégal et au Nicaragua. Au niveau international, elle fédère d'autres ONG, fédérations et communautés d'habitants à travers le Réseau CoHabitat.

Histoire 

UrbaMonde a été créée  par un groupe d'urbanistes et ingénieurs travaillant dans l’administration, le secteur privé et l’enseignement. Initialement baptisée Urbanistes sans frontières, l’objectif à sa création en 2005 était d'offrir des services d’experts en urbanisme après une catastrophe.

Entre 2007 et 2011, l'association intervient à Dakar dans le quartier DTK pour améliorer les logements d'habitants faisant face à des inondations régulières. En collaboration avec des enseignants et des étudiants de l’EPFL, il devient évident qu'un processus à long terme mené par les acteurs locaux doit être mis en place. Pour pouvoir répondre à cette ambition, l’association change de nom pour urbaMonde et adapte ses statuts.

En 2012, urbaMonde organise le premier Forum de l’Habitat pour mettre en évidence le rôle essentiel du partage des savoirs et du protagonisme des mouvements sociaux dans la promotion de l'habitat participatif. Elle en organise d'autres notamment en 2014.

En 2015, l'association urbaMonde-France est créée pour mieux répondre aux besoins du projet historique au Sénégal. En parallèle, urbaMonde s'engage à soutenir la convergence entre différents acteurs de la Production Sociale de l'Habitat au travers de la coordination d’une plateforme thématique globale, le Réseau CoHabitat.

En 2018, l'assocation co-organise avec le Groupement des coopératives d'habitation genevoises le Forum des Coopératives qui a attiré des centaines de personnes.

Aujourd'hui, urbaMonde accompagne des projets d'habitat participatif sur plusieurs continents, notamment au Nicaragua, et poursuit son travail de documentation et de partage des savoirs, ainsi que la coordination du Réseau CoHabitat.

Objectifs 

UrbaMonde a pour objectif d'augmenter la part de l'habitat participatif (ou cohabitat) à l'échelle mondiale, en renforçant le pouvoir d'agir des habitants, de leurs fédérations et leurs réseaux, aux niveaux local et international; et en donnant de la visibilité aux pratiques participatives, anti-spéculatives, inclusives, écologiquement responsables, économiquement innovantes et socialement justes.

Collaborations 
L'association collabore notamment avec l'Université de Genève, l'Université de Lund, l'École Urbaine de Lyon, l'ETHZ et le Co-Lab Research de TU Delft. Ces partenariats visent à analyser, évaluer, documenter et diffuser les pratiques en lien avec l’habitat participatif, la construction durable et les défis du développement urbain en général.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel d'urbaMonde

Organisation non gouvernementale suisse
Coopération
Logement
Immobilier